Honeymoon for Three (1915), een film van Maurice Elvey
Honeymoon for Three (1935), een film van Leo Mittler
Honeymoon for Three (1941), een film van Lloyd Bacon